Chinsurah was een stad in Bengalen. Zie:
 Chin-Surah voor de VOC-handelspost in de 17e en 18e eeuw
 Hugli-Chuchura voor de huidige stad, gevormd door samenvoeging van Chinshurah met Hooghly